Rohrbach steht für:
 Rohrbach (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Ortsadelsgeschlecht im Dorf Rohrbach (Rennertshofen)
 Rohrbach (Familienname), Namensträger siehe dort
 Rohrbach Metallflugzeugbau GmbH in Berlin
 Rohrbach Zement GmbH & Co. KG., jetzt LafargeHolcim
 Rohrbach (Glasmacher), ehemalige Glashütten- und Glasveredelungsbetriebe in der Grafschaft Glatz

 Verwaltungsgemeinschaft Rohrbach, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bezirk Rohrbach in Oberösterreich
 Kanton Rohrbach-lès-Bitche im Departement Moselle, Frankreich
 Gemeindeverband Rohrbach-lès-Bitche im Département Moselle, Frankreich

Rohrbach ist der Name folgender Gemeinden:
 Rohrbach (Ilm), Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Rohrbach (bei Baumholder), Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Hunsrück), Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (bei Saalfeld), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Rohrbach bei Mattersburg, Marktgemeinde im Burgenland
 Rohrbach an der Gölsen, Gemeinde in Niederösterreich
 Rohrbach an der Lafnitz, Gemeinde in der Steiermark
 Rohrbach BE, Gemeinde im Kanton Bern
 Rohrbach-Berg, Stadtgemeinde und Bezirkshauptstadt in Oberösterreich
 Rohrbach-lès-Bitche, Gemeinde bei Saargemünd im Département Moselle, Frankreich

Rohrbach ist der Name folgender Ortsteile:

Deutschland:
 Rohrbach am Gießhübel, Stadtteil und Dorf von Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Rohrbach im Schwarzwald, Stadtteil von Furtwangen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Bad Brambach), Ortsteil der Gemeinde Bad Brambach, Vogtlandkreis, Sachsen
 Rohrbach (Bad Wurzach), Weiler im Stadtteil Ziegelbach von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Bechhofen), Dorf des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rohrbach (Belgershain), Ortsteil der Gemeinde Belgershain, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Rohrbach (Büdingen), Ortsteil der Stadt Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Rohrbach (Eging am See), Dorf des Marktes Eging a.See, Landkreis Passau, Bayern
 Rohrbach (Eichendorf), Dorf des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rohrbach (Erharting), Dorf der Gemeinde Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rohrbach (Erndtebrück), Weiler in Balde, Gemeinde Erndtewbrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW
 Rohrbach (Ettenstatt), Dorf der Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Rohrbach (Grub am Forst), Dorf der Gemeinde Grub am Forst, Landkreis Coburg, Bayern
 Rohrbach (Friedberg), Kirchdorf der Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Rohrbach (Heidelberg), Stadtteil von Heidelberg, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Ilm), Hauptort der Gemeinde Rohrbach, Landkreis Pfaffenhofen, Bayern
 Rohrbach (Ilmtal-Weinstraße), Ortsteil der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Rohrbach (Kamenz), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Rohrbach (Karlstadt), Stadtteil der Stadt Karlstadt, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rohrbach (Kallmünz), Kirchdorf des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Rohrbach (Landau an der Isar), Weiler der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rohrbach (Ludwigsau), Ortsteil der Gemeinde Ludwigsau, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Rohrbach (Mönchsdeggingen), Dorf der Gemeinde Mönchsdeggingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Rohrbach (Mörlenbach), Ortsteil der Gemeinde Mörlenbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Rohrbach (Niederbergkirchen), Dorf der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rohrbach (Nusbaum), Weiler der Ortsgemeinde Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Ober-Ramstadt), Ortsteil der Stadt Ober-Ramstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Rohrbach (Oppenweiler), Weiler der Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, mit zwei Siedlungsteilen Hinterer Rohrbach und Vorderer Rohrbach
 Rohrbach (Rehling), Einöde der Gemeinde Rehling, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Rohrbach (Reichelsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen
 Rohrbach (Regen), Dorf der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Rohrbach (Rennertshofen), Pfarrdorf des Marktes Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Rohrbach (St. Ingbert), Ortsteil der Stadt St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Rohrbach (Sinsheim), Stadtteil und Dorf von Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Österreich:
 Rohrbach an der Teich, Ortschaft von Mischendorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Rohrbach (Gemeinde Alland), Katastralgemeinde und Ortschaft im Bezirk Baden, Niederösterreich
 Rohrbach (Gemeinde Furth), Ortsteil von Furth an der Triesting im Bezirk Baden, Niederösterreich
 Rohrbach (Gemeinde Pfaffenschlag), Ortschaft bzw. Rohrbach, Katastralgemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Rohrbach (Gemeinde Ziersdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Rohrbach am Steinfelde, Katastralgemeinde von Ternitz in Niederösterreich
 Rohrbach (Gemeinde Weistrach), Katastralgemeinde im Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Rohrbach (Gemeinde Ottenschlag), Ortschaft von Ottenschlag im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Rohrbach (Gemeinde St. Florian), Katastralgemeinde und Ortschaft von St. Florian, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Rohrbach in Oberösterreich, Ortschaft bzw. Rohrbach, Katastralgemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Rohrbach (Gemeinde Fehring), Ortsteil der Stadtgemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrbach (Gemeinde Feldbach), Ortsteil der Stadtgemeinde Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrbach (Graz), Ortsteil und Rotte der Stadtgemeinde Graz, Steiermark
 Rohrbach (Gemeinde Hitzendorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Rohrbach am Kulm, Ortschaft bzw. Rohrbach, Katastralgemeinde von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rohrbach am Rosenberg, Ortschaft bzw. Rohrbach, Katastralgemeinde von Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrbach (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Ortsteil und Streusiedlung von Sankt Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rohrbach (Gemeinde Sankt Stefan im Rosental), Rotte in der Marktgemeinde Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrbach bei Waltersdorf, Katastralgemeinde und Ortschaft von Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rohrbach (Gemeinde Unterlamm), Ortsteil von Unterlamm, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrbach (Dornbirn), der 5. Stadtbezirk von Dornbirn, Vorarlberg

Schweiz:
 Rohrbach bei Frutigen, Ortsteil der Gemeinde Frutigen, Kanton Bern
 Rohrbach bei Rüeggisberg, Ortsteil der Gemeinde Rüeggisberg, Kanton Bern

Historisch:
 Rohrbach (Steinau an der Straße), Wüstung in der Gemarkung der Stadt Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rohrbach oder Rorbach-lès-Dieuze, Gemeinde bei Dieuze im Departement Moselle, Frankreich
 Rohrbach, Rodbav, Dorf von in Siebenbürgen, Rumänien
 Rohrbach, Rohožník (Malacky), Gemeinde im Okres Malacky, Slowakei
 Rohrbach, Hrušovany u Brna, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Rohrbach, Nowoswitliwka, Dorf im Beresan-Gebiet, Ukraine

Rohrbach ist der Name folgender Fließgewässer:

Deutschland:
 Neualtheimer Rohrbach, linker Zufluss der Bickenalb vor Altheim, Stadt Blieskastel Saarpfalz-Kreis, Saarland

 Rohrbach (Arenbach), linker Zufluss des Arenbachs (zur Mauch) vor Enslingen, Gemeinde Fremdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern, Baden-Württemberg; an der Grenze zu Baden-Württemberg
 Rohrbach (Beidlbach), rechter Zufluss des Beidlbachs (zur Schlattein) nach Wurmsgefäll, Markt Plößberg, Landkreis Tirschenreuth
 Rohrbach (Beutenbach), rechter Zufluss des Beutenbachs (zur Rems) bei Göppingen-Maitis, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs (zum Main) vor Weidhausen bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Rohrbach (Bickenalb) – siehe oben →Neualtheimer Rohrbach
 Rohrbach (Bobach), linker Oberlauf des Bobachs bei Oberfischach, Gemeinde Obersontheim, Kreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Breg), linker Zufluss der Breg im Schwarzwald zwischen Ober- und Untertal, Stadt Furtwangen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Dunzelbach), rechter Zufluss des Dunzelbachs nach Gumbsheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Dürnach), rechter Zufluss der Dürnach nach Wennedach, Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Ehrenbach), linker Zufluss des Ehrenbachs (zur Wutach) zwischen Schwaningen und Weizen (Stühlingen), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Elsenz) – zwei rechte Zuflüsse der Elsenz; flussabwärts:
 Rohrbach (Elsenz, Eppingen), Zufluss in Rohrbach am Gießhübel, Stadt Eppingen, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Elsenz, Sinsheim), Zufluss bei Rohrbach, Stadt Sinsheim, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Ellenbachgraben), rechter Oberlauf des Ellenbachgrabens (zur Wieseth ) bei Röttenbach, Gemeinde Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rohrbach (Enz), rechter Zufluss der Enz nach Rohrbachermühle nahe Schankweiler, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Ettenbach) oder Riesentalbach, rechter Zufluss des Ettenbachs (zur Elz) nahe der Sägmühle von Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach zwischen Pfeffingen und Margrethausen, beide Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Felchbach), linker Zufluss des Felchbachs (zur Schwäbischen Rezat) vor Kruglmühle, Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Rohrbach (Fils), linker Zufluss der Fils in Hausen an der Fils, Gemeinde Bad Überkingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Flinsbach), rechter Zufluss des Flinsbachs (zur Körsch) in Neuhausen auf den Fildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Fulda), linker Zufluss der Fulda nach Reilos, Gemeinde Ludwigsau, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Rohrbach (Glems), linker Zufluss der Glems bei Glemseck, Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Glonn), rechter Zufluss der Glonn nach Essenbach, GemeindeOdelzhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Rohrbach (Große Ohe), linker Zufluss der Großen Ohe (zur Ilz) vor der Alzenmühle, Markt Eging am See, Landkreis Passau, Bayern
 Rohrbach (Große Laber), linker Zufluss der Großen Laber (Große Laaber) nach Alzhausen, Markt Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Rohrbach (Günz), linker Zufluss der Günz nach Waldstetten, Landkreis Günzburg, Bayern
 Rohrbach (Happurger Bach), linker Oberlauf des Happurger Bachs bis vor Thalheim, Gemeinde Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Rohrbach (Hasbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Hasbachs (zur Elz) bis vor Lohrbach, Stadt Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Hegebach), rechter Zufluss des Hegebachs (zur Funne) vor Ondrup-Disselbrede, Stadt Selm, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Rohrbach (Heimbach, Fohren-Linden) oder Aubach, linker Zufluss des Heimbachs (zur Nahe) vor Finkenmühle nahe Fohren-Linden, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Heimbach, Kirchberg), linker Zufluss des Heimbachs (zum Kauerbach) nach Kirchberg, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Jagst), auch Fuchsmühlenbach, linker Zufluss der Jagst in Lauchheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Jagst
 Rohrbach (Jossa), linker Zufluss zur Jossa nach Marjoß, Stadt Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rohrbach (Kappel), linker Zufluss der Kappel (zur Eder) weit vor Wingeshausen-Wester, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Rohrbach (Käsbach), rechter Zufluss des Käsbachs (zur Ammer) in Ammerbuch, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Körsch) oder auch Rohrgraben, rechter Zufluss der Körsch in Scharnhausen, Stadt Ostfildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Kössein), rechter Zufluss der Kössein gegenüber Wölsau, Stadt Marktredwitz, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Rohrbach (Leine), linker Zufluss der Leine in Beuren, Stadt Leinefelde-Worbis, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Rohrbach (Lichtenseer Bach), rechter Quellbach des Lichtenseer Bachs (zum Längenmühlbach) vor Einaich, Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern
 Rohrbach (Mauch), rechter Zufluss der Mauch vor Bühlingen, Gemeinde Fremdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Rohrbach (Main), rechter Zufluss des Mains bei Fassoldshof, Markt Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Rohrbach (Murr), rechter Zufluss der Murr in Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Nette), rechter Zufluss der Nette nach Bernardshof, Stadt Mayen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Otterbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Otterbachs (zur Murr vor Steinheim an der Murr) bis Vorderbirkenhof, Stadt Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Neckar), indirekter linker Zufluss des Neckars durch Rohrbach, kreisfreies Heidelberg, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Nördliche Regnitz), rechter Zufluss der Nördlichen Regnitz zwischen Zedtwitz, Gemeinde Feilitzsch, Landkreis Hof und Unterkotzau, kreisfreies Hof, Bayern
 Rohrbach (Osterbach), rechter Zufluss des Osterbachs (zur Gersprenz) in Unter-Ostern, Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen
 Rohrbach (Riederbach), rechter Oberlauf des Riederbachs (zur Biber, zum Hochrhein) bei Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Rohrbach, Buhlenberg), rechter quellnaher Zufluss des Rohrbach (Traunbach) im Gemeindegebiet von Buhlenberg, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Rohrbach, Rot am See), rechter Zufluss des Rohrbachs (zur Tauber) nahe Hausen am Bach, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; an der Grenze zu Bayern
 Rohrbach (Rosstriebbach), rechter Oberlauf des Rosstriebbachs (zur Erms) in Dettingen an der Erms, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach zwischen Jettenhausen und Meistershofen Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Saalbach) – zwei Zuflüsse der Saalbach (zum Oberrhein) im Stadtgebiet von Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Rohrbach (Saalbach, Helmsheim), linker Zufluss in Helmsheim
 Rohrbach (Saalbach, Bruchsal), rechter Zufluss vor Bruchsal
 Rohrbach (Saar), rechter Zufluss der Saar im Stadtteil Brebach, Saarbrücken, Saarland
 Rohrbach (Schmiedebach), linker Zufluss des Schmiedebachs (zur Jagst) vor Tiefenbach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbaches in Hain im Spessart, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Rohrbach (Schwäbische Rezat), rechter Zufluss der Schwäbischen Rezat nach der Lettenmühle, Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Rohrbach (Simmerbach), rechter Zufluss des Simmerbachs gegenüber Gehlweiler, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zur mittleren Bühler) gegenüber Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Stockbach), teils auch Stocḱbach, linker Oberlauf des Stockbachs (zur Stunzach) bis nach dem Siegelhaus von Vöhringen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs oder Weiherbachs (zur Körsch) in Neuhausen auf den Fildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Rohrbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber nach der Wilhelmsmühle, Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rohrbach (Traunbach), linker Zufluss des Traunbachs vor der Hujetsägemühle nahe Abentheuer, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Rohrbach (Trauchgauer Ach), linker Zufluss der Trauchgauer Ach (zum Halblech) vor Trauchgau, Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rohrbach (Tröbesbach), linker Zufluss des Tröbesbachs (zur Pfreimd) nach Gaisheim, Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Rohrbach (Vilskanal), linker Zufluss des Vilskanals neben der Vils gegenüber (Eichendorf), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rohrbach (Vombach) oder Feimkebach, linker Zufluss des Vombachs vor Körbecke, Stadt Borgentreich, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Rohrbach (Waltenhofener Bach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Waltenhofener Bachs (zur Iller) bis Kuhnen, Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rohrbach (Wienhagenerbecke), rechter Zufluss der Wienhagenerbecke (zur Rönsahl zur Wupper) nahe Dörscheln, Stadtteil Rönsahl, Kierspe, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rohrbach (Wüstenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Wüstenbachs (zur Murr) bis nach Röhrach/zum Röhrachhof von Kleinaspach, Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Frankreich:
 Rohrbach (Eichel), rechter Zufluss des Büttenerbach od. Münzbach bei Rohrbach-lès-Bitche, Département Moselle
 Rohrbach (Zorn), rechter Zufluss der Zorn, gegenüber Hochfelden, Département Bas-Rhin

Italien:
 Rohrbach (Ahr) oder Rotbach, rechter Zufluss der Ahr in St. Johann (Ahrntal), Südtirol

Österreich:
 Rohr Bach, linker Zufluss des Teipl Bachs bei Sankt Josef (Weststeiermark), Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Rohrbach (Aubach), linker Oberlauf des Aubaches im Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Rohrbach (Auersbach), linker Zufluss des Auersbachs bei Wieden, Gemeinde Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Korneuburg, Niederösterreich
 Rohrbach (Enns), linker Zufluss der Enns bei Gstatterboden, Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Rohrbach (Hartberger Safen), linker Zufluss der Hartberger Safen bei Oberbuch, Gemeinde Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rohrbach (Ilzbach), linker Zufluss des Ilzbachs bei Neudorf, Gemeinde Ilztal, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rohrbach (Kohlbergbach), rechter Zufluss des Kohlbergbachs bei Rettenbach, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrbach (Lafnitz), rechter Zufluss der Lafnitz bei Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rohrbach (Lehenbach), linker Zufluss des Lehenbachs bei Oberlamm, Gemeinde Unterlamm, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrbach (Liebochbach), linker Zufluss des Liebochbachs bei Rohrbach, Gemeinde Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Rohrbach (Raab), linker Zufluss der Raab bei Rohr an der Raab, Gemeinde Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrbach (Safen), linker Zufluss der Safen bei Untermayerhofen, Gemeinde Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rohrbach (Schmida), Niederösterreich
 Rohrbach (Sierning), rechter Zufluss der Sierning im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich
 Rohrbach (Stiefing), linker Zufluss der Stiefing bei Haslach an der Stiefing, Gemeinde Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rohrbach, Oberlaufname des Augraben (Wiener Neustädter Kanal), linker Zufluss zum Wiener Neustädter Kanal bei Bad Vöslau, Bezirk Baden, Niederösterreich

Schweiz:
 Rohrbach (Glatt), nordwestlicher Zufluss des durch die Glatt entwässerten Greifensees bei Fällanden, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Bahnhof Rohrbach (Begriffsklärung)
 Burg Rohrbach
 Burgstall Rohrbach
 Burgstall Katzenrohrbach
 Burgstall Kirchenrohrbach
 Schloss Rohrbach
 Justizvollzugsanstalt Rohrbach
 Feuchtgebiete des hinteren Rohrbachtals
 Rohrbachtal mit Reichenberg
 Röhrbach
 Röhrenbach
 Röhrlbach
 Rohrbächle
 Rohrbacher
 Rohrgraben
 Rorbach
 Saint-Jean-Rohrbach
 Unterer Rohrbach, Oberlaufname auf dem Gemeindegebiet von des Waagenbachs linker Oberlauf des Sulzbachs (zur Körsch) bis in Neuhausen auf den Fildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg